

Arts plastiques 
 Pastel, un bâtonnet composé de pigments, d'une charge et d'un liant ;
 Pastel, une technique picturale mettant en œuvre des bâtonnets de pastel, à mi-chemin entre le dessin et la peinture ;
 Pastel, une gamme de tons de couleurs pâles ;
 Pastel des teinturiers, une plante crucifère de couleur jaune (mais cultivée pour produire de la teinture bleue), dont on tire une fécule équivalent à l'indigo ;

Publications 
 Pastel, une revue semestrielle du COMDT Midi-Pyrénées (Centre Occitan des Musiques & Danses Traditionnelles - Conservatoire Occitan) ;
 Pastel, un manga de Toshihiko Kobayashi ;
 Pastel (collection), une collection d'albums chez l'éditeur L'École des loisirs ;
 Pastel, roman de Olivier Bleys qui a reçu le prix François Mauriac et le prix de l'Académie française en 2001. Adapté au cinéma ;

Informatique 
 Pastel, un langage de programmation (dialecte du langage Pascal) et un compilateur développé au Laboratoire national de Lawrence Livermore.
Pastel, une plateforme web d'entraide pour les étudiants du supérieur, en Belgique.

Autres 
 Pastel,  compagnie de bus de Saint-Quentin dans l'Aisne ;
 Pastel de Camiguín, un petit pain moelleux philippin fourré à la crème anglaise.